Barras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barras (ort i Brasilien, Piauí, Barras), 
 Barras (kommun), Piauí,

Frankrike 

 Barras, Alpes-de-Haute-Provence, kommun, 

Robotskapade Brasilienförgreningar